Зубанчи — село в Дахадаевском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Зубанчи как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село Зубанчи расположено на высоте 1301 м над уровнем моря.

Население 

Мононациональное даргинское село.

Известные уроженцы 

 Амир Гази (Газимагомедов Амир Раджабович) — даргинский писатель, публицист и сценарист.

История 
Село являлось частью вольного общества Муйра.

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района
Муниципальные образования Дахадаевского района
Сельские поселения Дагестана